G-Mode Archives — серия переизданий игр японской компании G-Mode, изначально разработанных для платформы Java и выпущенных для мобильных телефонов. Выпуск игр в рамках серии начался в апреле 2020 для Nintendo Switch, а весной 2021 игры G-Mode Archives стали выходить для персональных компьютеров через службу цифровой дистрибуции Steam.

В основной серии G-Mode Archives выпускаются игры, разработанные самой G-Mode. Помимо этого компания выпускает серию G-Mode Archives+, в которую входят игры других разработчиков.

Серия была хорошо встречена игровой прессой. Керри Бранскилл в обзоре на сайте  написала, что игры G-Mode Archives представляют собой «фантастическое соотношение цены и качества». Она заключила, что существование такой серии является сигналом для коммерческих переизданий ретроигр и показывает важность сохранения игр для широкого круга платформ. Том Брайн из Nintendo Wire тоже отметил, что благодаря этому проекту G-Mode, хотя бы некоторые из игр созданных для мобильных телефонов до прихода смартфонов с cенсорным экраном будут сохранены.

Список игр G-Mode Archives 
G-Mode Archives 01: Flyhight Cloudia
G-Mode Archives 02: Ai to Roudou no Hibi
G-Mode Archives 03: Kururin Cafe
G-Mode Archives 04: Beach Volleyball Shizuku
G-Mode Archives 05: Sukeboooman
G-Mode Archives 06: Shijou Saikyou Miyamoto Julia
G-Mode Archives 07: Love Love Knuckle
G-Mode Archives 08: Pucchin Puzzle
G-Mode Archives 09: Flyhight Cloudia II
G-Mode Archives 10: Omohide Series Omatsuri Dukushi
G-Mode Archives 11: Senbazuru
G-Mode Archives 12: Night Hike
G-Mode Archives 13: Rinji Shuuden
G-Mode Archives 14: Mystia
G-Mode Archives 15: Churashima Kurashi
G-Mode Archives 16: Beach Volleyball Shizuku 2: Hishou Hen
G-Mode Archives 17: Flyhight Cloudia III
G-Mode Archives 18: Hero Must Die.
G-Mode Archives 19: Magical Drop DX
G-Mode Archives 20: Magical Fantasista
G-Mode Archives 21: Unou Paradise
G-Mode Archives 22: Hercules no Eikou III: Kamigami no Chinmoku
G-Mode Archives 23: Keitai Shoujo
G-Mode Archives 24: Sangokushi Nendaiki DX
G-Mode Archives 25: Topolon
G-Mode Archives 26: Ore no Sentai Oranger
G-Mode Archives 27: Ninja Gakko
G-Mode Archives 28: Sepas Channel
G-Mode Archives 29: Zanac
G-Mode Archives 30: Sorcerian
G-Mode Archives 31: Irekae IQ Crossword DX
G-Mode Archives 32: Maou Company
G-Mode Archives 33: Tetris Diamond
G-Mode Archives 34: Majoukko Princess
G-Mode Archives 35: Magical Fantasista 2
G-Mode Archives 36: Beach Volley Girl Shizuku 3
G-Mode Archives 37: Moe Suro Beach Drops
G-Mode Archives 38: Mystia 2
G-Mode Archives 39: Flyhight Cloudia 4
G-Mode Archives 40: Kamura - Gods and Contractors
G-Mode Archives 41: Izumi Jiken File Vol. 1: Shiosai-hen
G-Mode Archives 42: Izumi Jiken File Vol. 2: Tasogare-hen
G-Mode Archives 43: Izumi Jiken File Vol. 3: Yuyado
G-Mode Archives 44: DRAGON×DRAGON
G-Mode Archives 45: Churaumi Monogatari

Список игр G-Mode Archives+ 
G-Mode Archives + Tantei Yukikawa Rikuke Kentan Vol. 1 (Kamen Gensou Satsujin Jiken)
G-Mode Archives + Detective Ryosuke Akikawa Case Tan Vol.2 (Kairoukan Murder Case)
G-Mode Archives + City Connection Rocket
G-Mode Archives + Tantei Kashiwakawa Omyo Kentan Vol. 3 - Shisha no Rakuen
G-Mode Archives + DoDonPachi Dai-Ou-Jou DX
G-Mode Archives + Maou ga Ochiru Hi
G-Mode Archives + Burari - Sekai Untei
G-Mode Archives + Ninja JaJaMaru-kun - Ranbu
G-Mode Archives + Tantei Yukikawa Rikuke Kentan Vol. 4 (Shirasaginiakanohane)
G-Mode Archives + Danmaku Kentei Shi Tameshi - Daioujou Hen -
G-Mode Archives + Tantei Kibukawa Ryousuke Jikentan Vol. 5 (Kurai no Hako no Ue)
G-Mode Archives + Ketsui-Kizuna Hell-DX
G-Mode Archives + Tantei Kibukawa Ryousuke Jikentan Vol. 6 Tsuikousaku Jiken
G-Mode Archives + Tondemo West Boo Ki 2 Paris Butal Rally
G-Mode Archives + Ketsui: Kizuna Jigoku Tachi DX
G-Mode Archives + Tantei Kibukawa Ryousuke Jikentan Vol. 7 Otonari Keiji no Sousa Memo
G-Mode Archives + Momoko 1200%
G-Mode Archives + Tantei Kibukawa Ryousuke Jikentan Vol. 8
G-Mode Archives + Idol Janshi Suchie-Pai Milky's Ambition
G-Mode Archives + Tantei Kibukawa Ryousuke Jikentan Vol. 9
G-Mode Archives + Mikuni Field Combat
G-Mode Archives + Tantei Kibukawa Ryousuke Jiken-tan Vol. 10: Eigou-kai Jiken
G-Mode Archives + Megami Tensei Gaiden: Shinyaku Last Bible
G-Mode Archives + Megami Tensei Gaiden: Shinyaku Last Bible II: Hajimari no Fukuin
G-Mode Archives + Megami Tensei Gaiden: Shinyaku Last Bible III: Mugen no Eiyuu

Примечания 

Игры для Nintendo Switch
Игры для Windows
Ретрокомпьютинг
Сборники компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Японии